Suchet är ett efternamn, som burits av bland andra:

 David Suchet, en engelsk skådespelare
 Louis Gabriel Suchet (1770–1826), en fransk militär som gavs titeln hertig av Albufera 1813 och utnämndes till marskalk av Frankrike 1811